

Persone
Édouard Manet (1832-1883) – pittore francese
Julie Manet (1878-1966) – pittrice francese
Eduardo Manet (1927) – scrittore cubano
Raghunath Manet – ballerino e musicista indiano

Altro
MANET (Mobile ad-hoc network) – sistema di terminali
MaNet – rete dei musei archeologici delle province di Brescia, Cremona e Mantova